William, Bill ou Billy Stuart sont des noms pouvant désigner:

Politiques
William Stuart (1778-1814), commandant et homme politique britannique
William Stuart (1798-1874), homme politique conservateur britannique
 (1824-1896), diplomate britannique
William Stuart (1825-1893), homme politique conservateur britannique
 (1857-1906), diplomate britannique
 (1811-1876), juge américain de l'Indiana
 (1920-2010), avocat et homme politique américain de l'Iowa

Sports
 (1873-1928), joueur de baseball américain
William Stuart (1879-1907), joueur de hockey sur glace canadien
Billy Stuart (1900-1978), joueur de hockey sur glace canadien
, joueur de rugby néo-zélandais

Autres
William Stuart (1755-1822), prélat anglican au Pays de Galles et en Irlande
 (1778-1837), officier britannique durant les guerres napoléoniennes
 (1873-1958), chirurgien écossais
William Stuart (1912-1988), scénariste et écrivain américain

Voir aussi

 
 

Stewart, William